Юхнов — имя собственное, выступает в виде фамилий и топонимов, имеет женскую форму Юхнова.

 Юхнов — город в России, административный центр Юхновского района Калужской области.

Персоналии 
 Юхнов (в монашестве Авраамий, известен также как Юхов; ум. 1702) — епископ Русской православной церкви, митрополит Белгородский и Обоянский.
 Юхнов, Анатолий Николаевич (род. 1947) — украинский оперный певец, баритон, заслуженный артист Украины, педагог.
 Юхнов, Василий Алексеевич (более известен под фамилией Преображенский; 1820—1860-е) — российский писатель.

См. также 
 Юхново